Pedaç (informàtica). Modificació duta a terme en un programa informàtic per tal de substituir una part del codi per d'eliminar errors en la seva programació, fer canvis, o afegir millores.
 Pedaç ocular.
 Pedaç de tambor, material que envolta el tambor per la part de dalt i en colpejar crea un so, causat per la vibració d'aquest.
 Pedaç (tela)
 Pedaç (peix): (Bothus podas podas) peix autòcton de la Mediterrània